Бели орлови се може односити на:

Бели орлови (навијачи), навијачка група окупљена око Фудбалске репрезентације Србије,
Бели орлови (паравојна формација), паравојна формација активна током рата у Босни и Херцеговини 1992–1995.
КК Бели орлови Стокхолм, шведски кошаркашки клуб из Стокхолма
ФК Српски бели орлови, српски фудбалски клуб из Торонта